Osoby o tym nazwisku:
 Balázs Dénes – węgierski szermierz
 Csaba Dénes – węgierski wioślarz